Фискальные марки Гватемалы — выпускаемые в Гватемале с 1868 года фискальные марки, исторически самые первые гватемальские марки с клеевым слоем.

Описание 
Гватемала выпускала фискальные марки, которые предназначались для:
 взимания сбора за оформление документов,
 налога за иностранные вексели,
 других целей.

История 
Ещё со времён испанской колонизации на территории Гватемалы использовалась гербовая бумага.

Выход первых гватемальских фискальных марок в 1868 году на три года опередил появление первых почтовых марок этой страны.

Выпуски

Первый 
:

Второй 
В 1874 году в обращение поступил второй выпуск гватемальских фискальных марок. На них был запечатлён кетсаль — государственный символ страны и одновременно национальный символ свободы, сидящий на пергаментном свитке с датой обретения Центральной Америкой независимости от Испании:

Третий 
.

Четвёртый 
В 1889—1890 годах был эмитирован четвёртый выпуск фискальных марок с аллегорической фигурой Свободы и геральдическим щитом, на котором изображён кетсаль на свитке:

См. также

Примечания

Литература 

 Goodman R. A. The adhesive postage stamps from mid-1902 through 1971; The postal stationery; Pioneer and first flights; Meters and essays; The ambulance markings; Fiscal and telegraph stamps // Гватемала: справочник по истории почты и филателии Гватемалы = Guatemala: A Handbook on the Postal History and Philately of Guatemala / R. A. Goodman. — 2nd edn, reprinted. — , UK: Robson Lowe, 1984. — Vol. 2. — ISBN 0-913129-02-X.

Гватемала
Экономика Гватемалы